Horvátország
 Opatovac, falu Csernek községben, Bród-Szávamente megyében
 Opatovac, Valkóapáti falu horvát neve Hosszúlovász községben, Vukovár-Szerém megyében